Lutetia ist
 der keltisch-römische Name von Lutetia (das heißt: Paris)
 der lateinische Name von Lučenec, Slowakei
 in der Schreibung Lutezia eine Schrift von Heinrich Heine
 die Bezeichnung des Asteroiden mit der Nummer 21, (21) Lutetia
 der Name eines Hotels in Paris, siehe Hôtel Lutetia
 die Modellbezeichnung des in Japan angebotenen Kleinwagens Renault Clio
 ein Passagierschiff der französischen Reederei Compagnie de Navigation Sud-Atlantique, siehe Lutetia (Schiff)

 siehe auch Lutetia-Kreis: der Vorbereitungsausschuss zur Gründung einer deutschen Volksfront 1935 bis 1937, welcher sich im Pariser Hotel Lutetia traf
 Lutetia-Paris: Bezeichnung für die aus neun Blättern bestehende Karte von Paris (1652) von Jacques Gomboust
 Lutetia Parisiorum (Pariser Impressionen): erste eigenständige Publikation 1969 von Lilly Ronchetti